Die Abkürzung QB steht für:
 Quarterback, eine Position im American Football
 Quebecair, ehemalige kanadische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 QuickBASIC, eine Programmiersprache
 Queensbridge, einen Ortsteil in New York City
 Queen's Bench, ein Gericht im englischen Rechtssystem

Abkürzung